Algete kan syfta på:

 Algete (släkte) – ett insektssläkte
 Algete (kommun) – kommun i Spanien
 Algete (kommunhuvudort) – ort i kommunen